Rached ist der Familienname folgender Personen:

 Choubeila Rached (1933–2008), tunesische Sängerin
 Emil Rached (1943–2009), brasilianischer Basketballspieler und Schauspieler

In angloamerikanischer Umschrift für den arabischen Vornamen Rāschid:
 Rached al-Ghannouchi
 Rached Pharaon
 Siehe auch: Ahmed Rachedi

Siehe auch:
 Rashed
 Raschid